Sūrīn kan syfta på följande platser:

Iran 

 Şafarīn, ort, Qazvin, 
 Soveyreh, ort, Khuzestan, 
 Rūdkhāneh-ye Sīrīn Kūr (vattendrag, lat 26,12, long 61,59), Sistan och Baluchistan, 

Robotskapade Iranförgreningar